Стра́хов — русская фамилия (женская форма Страхова) и топоним.

Фамилия 
Известные носители:
 Страховы — Дворянские роды

 Страхов, Адольф Иосифович (1896—1979) — советский художник, график и плакатист, скульптор.
 Страхов, Александр Борисович (1948—2021) — российско-американский учёный-этнолингвист и русский поэт.
 
 Страхов, Антон Алексеевич (1914—1985) — полный кавалер Ордена Славы.
 Страхов, Борис Васильевич (?—1842) — московский благотворитель и купец.
 Страхов, Валерий Николаевич (род. 1950) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств.
 Страхов, Василий Семёнович (1843—?) — российский генерал, начальник Тульской оружейной школы.
 
 Страхов, Вячеслав Васильевич (род. 1950) — советский спортсмен (прыжки в воду).
 Страхов, Владислав Иванович (1941—2021) — советский горный инженер, политик.
 Страхов, Геннадий Николаевич (1944—2020) — советский борец вольного стиля.
 Страхов, Даниил Александрович (род. 1976) — российский актёр.
 Страхов, Дмитрий Владимирович (род. 1995) — российский велогонщик.
 Страхов, Егор Трофимович (1913—?) — Герой Социалистического Труда.
 Страхов, Леонид Петрович (1925—2002) — советский физик, специалист по полупроводникам, профессор ЛГУ.
 
 Страхов, Нил Петрович (1824—1875) — доктор медицины.
 
 Страхов, Тимофей Даниилович (1890—1960) — русский, советский и украинский миколог и фитопатолог.
 Страхов, Фёдор Алексеевич (1861—1923) — русский писатель и религиозный мыслитель.
 Страхов, Юрий Николаевич (род. 1959) — российский хоккеист и тренер.
 Страхов Эвир Борисович (1931-2017) — советский и российский физик-атомщик.

Составные фамилии 
 Соколов-Страхов, Константин Иванович (1896—1937) — комбриг, военный историк.

Топоним 
 Страхов — хутор в Ростовской области.
 Страхов — хутор в Волгоградской области.

См. также 
 Академик Николай Страхов (судно) — научно-исследовательское судно РАН.